KEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasenga (Repubblica Democratica del Congo)